

Presentación previa 
No hubo campeones defensores ya que se trató de la primera edición del torneo.

Philipp Oswald y Andreas Siljeström, son los primeros campeones del torneo tras derrotar en la final a Alessandro Motti y Goran Tošić por 6-2 y 6-3.

Cabeza de serie 

 Tomasz Bednarek /  Rameez Junaid (Primera ronda)
 Dustin Brown /  Philipp Marx (Cuartos de final)

<li> 'Philipp Oswald /  Andreas Siljeström (Campeones)
<li> Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Andría 2013